Dirk Franciscus "Danny" Blind (Oost-Souburg, 1 de agosto de 1961) é um ex-futebolista dos Países Baixos, membro da Seleção Neerlandesa de Futebol durante uma década (1986 a 1996).

Carreira em clubes
A carreira de Blind iniciou-se em 1979, quando tinha apenas 18 anos, representando o Sparta Rotterdam, defendendo a agremiação por sete temporadas (1979 a 1986), até se transferir para o Ajax, por recomendação do então treinador Johan Cruijff. A contratação causou desagrado no atacante Marco van Basten, que criticou Cruijff por trazer um jogador de um time relativamente inexpressivo, em vez de contratar um jogador de renome.

No time de Amsterdã, o defensor conquistou 16 títulos (14 como jogador, dois como treinador), sendo cinco Campeonatos Holandeses. Encerrou sua carreira de jogador em maio de 1999, aos 37 anos.

Seleção
Blind debutou na Seleção da Holanda em 1986, mas a Laranja Mecânica não disputou a Copa do México.

Estreou em Copas em 1990, mas não entrou em nenhuma partida, tal como na Eurocopa de 1992 e na Copa de 1994. Sua primeira partida como titular em uma competição com a Holanda foi contra a Suíça. Aposentou-se da Seleção depois da eliminação nos pênaltis contra a França.

Após a aposentadoria
Depois de pendurar as chuteiras, Blind foi escolhido diretor-técnico do Ajax, onde ficou por poucos meses. Sua primeira experiência como treinador foi no comando do Ajax-1 (time de reservas), entre 2000 e 2003, voltando a ser diretor-técnico neste último ano, desta vez exercendo a função no Jong Ajax (categorias de base).

Em 2005 foi escolhido para ser o novo treinador do Ajax, sucedendo Ronald Koeman, que havia saído para comandar o Benfica. Permaneceu apenas um ano no cargo.

De 2007 a 2008, trabalhou como diretor-técnico do Sparta Rotterdam, sua primeira equipe. Voltou novamente ao Ajax em maio de 2008, exercendo funções de diretor-esportivo, diretor-técnico e coordenador das categorias de base do clube, à época comandado por Marco van Basten, seu desafeto declarado. Chegou a exercer a função de auxiliar-técnico de Martin Jol entre 2009 e 2010.

Vida pessoal
Blind é pai do lateral-esquerdo Daley, que joga no mesmo clube onde seu pai se consagrou, o Ajax.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do Sparta Rotterdam
Futebolistas do AFC Ajax
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1992
Jogadores da Eurocopa de 1996
Treinadores de futebol dos Países Baixos
Treinadores do AFC Ajax
Treinadores da Seleção Neerlandesa de Futebol